Боудич ( или ) — имя собственное:
 Боудич, Нафанаил (1773—1838) — американский математик, астроном и физик.
 Боудич, Томас Эдуард (1791—1824) — британский путешественник и натуралист.
 Боудич — крупный ударный кратер на обратной стороне Луны.